Aubaret ist ein Ortsname:

 Aubaret, okzitanischer Name der französischen Gemeinde Albaret-Sainte-Marie
 Aubaret lo Comtal, okzitanischer Name der französischen Gemeinde Albaret-öe-Comtal